SEDOL - () - список идентификационных кодов ценных бумаг, используемый в Великобритании и Ирландии. Семизначные коды SEDOL присваиваются Лондонская фондовой биржей по заявке эмитента ценной бумаги. Коды SEDOL служит национальным идентификационным номером (NSIN) для всех ценных бумаг, выпускаемых в Великобритании и, следовательно, частью их кода ISIN. Каталог SEDOL (SEDOL Masterfile, SMF) содержит также идентификаторы миллионов глобальных инвестиционных инструментов, каждый из которых имеет уникальных идентификатор на своем рынке. В частности, существует множество идентификаторов кодов SEDOL инструментов, выпущенных вне США и не имеющих кода CUSIP. Разница между ISIN и SEDOL идентификаторами заключается в том, что ISIN — это уникальный код инструмента, тогда как SEDOL может иметь несколько кодов одного инструмента, обращающегося на разных площадках. Например, акции Total, обращающиеся на French Bourse и DAX, имеют один ISIN и разные коды SEDOL. Кроме указанных кодов часто используются символьные идентификаторы Рейтерс — Reuters Instrument Code (RIC) и множество других.

Описание 

Семизначный код SEDOL состоит из двух частей: шестизначного символьно-цифрового кода и проверочной цифры. Коды SEDOL, выпущенные до 26 января 2004 г. состоят только из цифр, для остальных. Более поздние коды SEDOL, выпущенные в Африке или Азии начинаются с 6. Коды SEDOL инструментов из Великобритании и Ирландии (до момента вступления Ирландии в ЕС) обычно начинаются с 0 или 3. Инструменты остальных стран Европы начинаются с 4, 5 или 7, американские - с 2.

После 26 января 2004 SEDOL становятся символьно-цифровыми и выпускаются исторически инкрементально, начиная с B000009. Все новые SEDOL начинаются с буквы, гласные буквы не используются. Британские и ирландские коды SEDOL конвертируются в ISIN добавлением в начало кода страны и двух нулей и проверочной цифры в конце.

Пример 
SEDOL акции самой LSE: B0SWJX3, ISIN: GB00B0SWJX34, RIC: LSE
Обратите внимание, что для национального британского инструмента SEDOL входит в состав ISIN.
SEDOL акции IBM: 0040868, ISIN: US4592001014, RIC : IBM

См. также 
 Контрольное число
 Тикер
 Коды валют
 CUSIP
 ISO 4217

Ссылки 
 SEDOL Masterfile 
 Поисковая форма инструментов на сайте Лондонской фондовой биржи по различным биржевым кодам 
 Официальный сайт Ассоциации Национальных Агентств по Нумерации  (на английском)

Ценные бумаги